Валентин Алексеевич Агафо́нов (род. 24 апреля 1935) — советский и российский государственный деятель, народный депутат РСФСР, депутат Государственной Думы ФС РФ I и II созывов (1993-1999).

Биография

Происхождение 
Родился 24 августа 1935 года в деревне Выползово (сейчас село Антипинка) Порецкого района Чувашской АССР. По национальности русский.

В 1962 году окончил Чувашский сельскохозяйственный институт, а в 1982 году — Академию общественных наук при ЦК КПСС. 

Трудовую деятельность начал в 1954 году.

Три года после окончания института работал старшим научным сотрудником Чувашской государственной с/х опытной станции г. Цивильска.

Политическая деятельность в Чувашии 
Член КПСС с 1960 года до её запрета в ноябре 1991 года.

С 1962 по 1963 год был инструктором Вурнарского райкома КПСС, с 1963 по 1964 год — инспектором-парторганизатором парткома Вурнарского производственного колхозного управления, с 1964 по 1965 год — заместителем секретаря — заведующим организационным отделом парткома того же управления.

С 1965 по 1971 год — начальник Вурнарского районного производственного управления сельского хозяйства, затем — одновременно — заместитель председателя исполкома Вурнарского районного Совета депутатов трудящихся.

С 1971 года — директор Чувашского треста «Скотопром» (Чебоксары), в этой должности проработал до 1975 года. Одновременно с 1972 по 1975 года был первым заместителем министра сельского хозяйства Чувашской АССР. В 1975 года стал министром сельского хозяйства республики.

В апреле 1979 года был назначен заместителем председателя Совета министров Чувашской АССР, а в декабре того же года — первым заместителем председателя Совета министров республики. Одновременно возглавлял Совет агропромышленного комитета Чувашской АССР.

С 1979 по 1991 год был членом бюро Чувашского обкома КПСС, в 1980 и 1985 годах избирался депутатом Верховного Совета Чувашской АССР.

Верховный Совет 
В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР от Алатырского территориального округа N 890 Чувашии. На I съезде народных депутатов был избран в Совет Республики Верховного Совета. Тогда же становится председателем Комитета ВС по социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию.

На II съезде народных депутатов выступил с содокладом к докладу премьер-министра Ивана Силаева «О программе возрождения российской деревни и развитии агропромышленного комплекса».

На III съезде в марте 1991 года подписал вместе с парламентской группой «Аграрный союз», членом которой он является, воззвание к народным депутатам России, в котором указывалось на необходимость индексации зарплаты и компенсации за потери работникам сельского хозяйства.

12 декабря 1991 г., являясь членом Верховного Совета РСФСР, проголосовал за ратификацию Беловежского соглашения о прекращении существования СССР.

В марте 1993 года на IX внеочередном съезде народных депутатов был избран заместителем Председателя Верховного совета Российской Федерации.

На съездах народных депутатов голосовал за поправку о равенстве всех форм сельскохозяйственной собственности включая частную, против статьи Декларации о суверенитете РСФСР, предусматривающей верховенство российских законов над союзными, против Декрета о власти, против запрета первичных организаций КПСС в аппарате Верховного Совета.

Во время событий сентября — октября 1993 года в Москве до конца находился в Доме Советов.

Государственная Дума 
12 декабря 1993 года избран депутатом Государственной думы по Канашскому округу (Чувашия), набрав 46,6 % голосов. Являлся членом Комитета по аграрным вопросам, членом фракции Аграрной партии России.

В октябре 1995 года был выдвинут избирателями кандидатом в депутаты Государственной Думы второго созыва по Канашскому одномандатному избирательному округу № 32 Чувашской Республики. Всего в округе баллотировалось 6 кандидатов. В голосовании приняли участие 65,70 % зарегистрированных избирателей. Победил, набрав 40,14 % голосов. Его основным соперником по округу был Лев Кураков, член Совета Федерации и ректор Чувашского государственного университета (выдвинут избирателями, 31,72 % голосов). Входил во фракцию КПРФ, был членом Комитета по аграрным вопросам.

Живет в Москве.  Является членом Союза ветеранов агропромышленного комплекса Чувашской Республики.

Награждён 
 орден Трудового Красного Знамени,
 медаль «За трудовую доблесть» 
 юбилейная медаль в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.
 Орден За заслуги перед Чувашской Республикой (2020)

Примечания

Ссылки 
 Биография в БД Лабиринт

Заместители председателя Верховного Совета РСФСР
Члены Чувашского обкома КПСС
Члены Верховного совета России (1990—1993)
Участники обороны «Белого дома» в 1993 году
Члены КПРФ
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Министры Чувашской АССР
Выпускники Чувашской государственной сельскохозяйственной академии
Депутаты Верховного Совета Чувашской АССР
Депутаты районных советов РСФСР